Paris Saint-Germain Féminines, bedre kendt som Paris Saint-Germain eller blot PSG eller Paris SG, er en fransk fodboldklub for kvinder, der blev etableret i 1991 i Paris, Frankrig. Klubben er kvindernes afdeling af Paris Saint-Germain.

PSG har spillet i den bedste række siden 2001, da de vandt Division 2 Féminine titlen. De har endnu ikke (pr. januar 2021) vundet det franske mesterskab. De vandt deres første store sejr i 2010, da de vandt Coupe de France Féminine. De vandt samme titel i 2018. De er endt på andenplads i Division 1 otte gange pr. 2020. To gange er de nået til finalen i UEFA Women's Champions League.

Hæder

Nationale titler 

 Division 1
 Toer (8): 2010–11, 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2017–18, 2018–19, 2019–20

 Division 2 Féminine 
 Vindere (1): 2000–01
 Coupe de France Féminine 
 Vindere (1): 2009–10, 2017–18
 Toere (4): 2007–08, 2013–14, 2016–17, 2019–20
 Challenge National Féminin U19 
 Vindere (1): 2015–16
 Trophée des Championnes
 Toer (1): 2019

Aktuel trup

Rekorder og statistikker

Flest kampe for klubben

Flest mål for klubben 

 Alle tiders topscorer: 134 – Marie-Laure Delie.
 Flest mål i Division 1: 93 – Marie-Laure Delie.
 Flest mål i Coupe de France: 35 – Marie-Laure Delie.
 Flest mål i UEFA Champions League: 12 – Cristiane.
 Flest mål i en kamp: 7 – Nadia Nadim (vs. Issy, Division 1, 14 November 2020).

Danskere spillere i klubben 
 Nadia Nadim (2019-2021)
 Signe Bruun (2018-2021)
 Matilde Lundorf (2015)

Referencer 

Kvindefodboldklubber i Frankrig
Etableret i 1991
Paris Saint-Germain F.C.